SPRG steht für:

 Schweizerische Public Relations Gesellschaft
 Scottish Primate Research Group
 Sibling-Peer Research Group an der State University of New York
 Social-Personality Research Group an der University of Toronto
 Space Physics Research Group an der University of California
 Sustainable Practices Research Group

SprG steht für:

 Sprengstoffgesetz
 Sprengstoffgesetz (Deutschland)
 Sprengmittelgesetz 2010 – SprG (Österreich)
 Sprengstoffgesetz (Schweiz)

Sprg. steht für:

 Sprenggranate

Abkürzung